Molekulska formula -{C25H36O2}- se može odnositi na:

 AMG-41
 Variekolin
 Pentaran A